Nissim Renard (Nissim Renard - Fontier), né le 31 mai 2004 à Ixelles située en Région de Bruxelles Capital, est un acteur belge.

Biographie 
Né en 2004, Nissim est le fils d'une artiste peintre et mannequin franco-belge.

Il commence sa carrière de comédien en 2012. C'est alors âgé de 8 ans qu'il interprète son tout premier rôle dans le court métrage Zinneke réalisé par Rémi Allier au côté de Sam Louwyck, le film sera nommé au Locarno Film Festival de 2013. 

Par la suite, on le retrouve aussi bien au cinéma pour notamment le film Évolution de Lucile Hadzihalilovic ou encore dans la peau du fils Marina Fois dans le film Franco-Italo-Belge Pericle il nero de Stefano Mordini, qu'a la télévision dans la série humoristique Lucas etc coproduite par la RTBF-OUFT, ou dans un style plus sombre la série Ennemi public coproduite par la RTBF. On le retrouve également dans de nombreux courts-métrages dont Bluestar ou encore dans la série-court Has been avec Bruno Solo.

En 2021, il obtient le deuxième rôle principal pour le film Une femme du monde réalisé par Cécile Ducrocq et la même année il tient le rôle de Sam dans le film La très très grande classede Frédéric Quiring qui compte au casting Melha Bedia, Ellie Semoun, Audrey Fleurot, Francois Berléand, coproduit par UMedia, Groupe TF1 et distribué par UGC.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 2015 : Évolution de Lucile Hadzihalilovic : Franck
 2016 : Pericle il nero de  Stefano Mordini : Vincent
 2016 : Bienvenue à Marly-Gomont de Julien Rambaldi : Ami Mortreux
 2021 : Une femme du monde de Cécile Ducrocq : Adrien Kriegel
 2021 : La très très grande classe de Frédéric Quiring : Sam

Courts-métrages 
 2013 : Zinneke de Rémi Allier : Thomas
 2014 : D'homme à homme de Maia Descamps : Sam
 2015 : Has been de Christophe Bourdon : l'enfant
 2015 : Feel sad for the bunny de Kenneth Mercken : Seby
 2015 : Le zombie au vélo de Christophe Bourdon : Clitisse
 2018 : Chair Amour de Patrick Serre: le fils jeune
 2020 : Clébards de Chloé Duponchelle : Dimitri
 2021 : Bluestar de Francois Vacarisas : Tom

Télévision 
 2016 : Ennemi public de Frédéric Castadot : Laurent Verdonck
 2017 - 2018 : Lucas etc de Benjamin Torrini : Swing

Récompenses 
  2021 :  Meilleur rôle masculin
 Rome Prisma Independent Film Awards 2021 : Meilleur rôle masculin

Références 

Naissance en mai 2004
Naissance à Ixelles
Acteur belge de cinéma
Enfant acteur belge